De Halmaherasalangaan (Aerodramus infuscatus; synoniem: Collocalia infuscata) is een vogel uit de familie Apodidae (gierzwaluwen).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort komt voor op de Noord-Molukken, zoals het eiland Halmahera, en op de eilanden Sangihe en Siau.

Externe link
Avibase

Gierzwaluwen
Endemisch dier uit Indonesië
IUCN-status niet bedreigd